New Market Presbyterian Church ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 New Market Presbyterian Church (Alabama), ID-Nr. 88001348
 New Market Presbyterian Church (Tennessee), ID-Nr. 98000823